Stora Stentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Stentjärnen, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (19,5 ha)
Stora Stentjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Stentjärnet, sjö i Bengtsfors kommun och Melleruds kommun,  (14,8 ha)
Stora Stentjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stora Stentjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (13,7 ha)

Se även
Stentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn